Dies ist eine Liste der Abgeordneten zum Österreichischen Nationalrat (XV. Gesetzgebungsperiode). Die XV. Gesetzgebungsperiode begann am 5. Juni 1979 und endete am 18. Mai 1983. Nach der Nationalratswahl am 6. Mai 1979 entfielen von 183 Mandaten 95 auf die SPÖ, 77 auf die ÖVP und 11 auf die FPÖ. Während der Legislaturperiode waren 218 Mandatare Mitglied des Nationalrats.

Weblink und Quelle 
 Abgeordnete zum Nationalrat der XV. Gesetzgebungsperiode auf den Seiten des österreichischen Parlaments

15